Stortingsvalget 2001 blev afholdt den 10. september 2001.

Jens Stoltenbergs første regering (Ap) gik af efter valget, og blev efterfulgt af Kjell Magne Bondeviks anden regering (KrF, V, H). Til sammen blev der afgivet 2.521.879 stemmer ved stortingsvalget i 2001.

Valgresultat 

Partier med mere end 1.000 stemmer er listen i tabellen ovenfor

Eksterne henvisninger 
Velgerundersøkelsen 2001(Statistisk sentralbyrå, pdf) 

Politiske valg i 2001
2001